Apostolow (bulgarisch) bzw. Apostolov (mazedonisch), , weibliche Form: Apostolowa bzw. Apostolova ist der Familienname folgender Personen:
 Boris Apostolow (* 1925), bulgarischer Fußballspieler
 Iwan Apostolow (* 1941), bulgarischer Moderner Fünfkämpfer
 Konstantin Apostolov (1933–2008), jugoslawischer bzw. mazedonischer Mikrobiologe
 Pavlina Apostolova (1927–2018), jugoslawische Opernsängerin
 Stojan Apostolow (* 1946), bulgarischer Ringer
 Wiktor Apostolow (1962–2011), bulgarischer Hammerwerfer

Siehe auch:
 Dwenadzat Apostolow, Schlachtschiff
 Apostolowe, Stadt in der Ukraine